Wright Flyer — название нескольких летательных аппаратов Братьев Райт.
 Wright Flyer — первый самолёт братьев Райт, построен в 1903 году, по общепринятому мнению является первым самолётом, поднявшимся в воздух.
 Wright Flyer II — второй самолёт братьев Райт, построен в 1904 году.
 Wright Flyer III — третий самолёт братьев Райт, построен в 1905 году.